Waltershöhe ist ein deutscher Ortsname:
 Waltershöhe, bis 1938 Wyssocken, Kreis Lyck, Ostpreußen, seit 1945: Wysokie (Kalinowo), Dorf im Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Waltershöhe, bis 1918 Zawodzie, Kreis Wreschen, Posen, seit 1945: Ortsteil der Stadt Września, Woiwodschaft Großpolen, Polen